Jawa – casa motociclistica della Repubblica Ceca
Jawa – razza aliena dell'universo immaginario di Guerre stellari

Pagine correlate 
Giava (disambigua)
Java